Paweł Marcin Jóźwiak (ur. 12 marca 1974 w Gdańsku) – polski przedsiębiorca, współzałożyciel i prezes organizacji Fight Exclusive Night (FEN) promującej walki w mieszanych sztukach walki (MMA) i kick-boxingu. Zawodnik MMA walczący dla federacji High League, w przeszłości dla Fame MMA oraz federacji promującej walki na gołe pięści – Wotore.

Biografia 
Studiował ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim.

W 2013 roku wraz z Rafałem Sawickim, Kamilem Birką, Bartoszem Szubą oraz Łukaszem Paluchem założył Fight Exclusive Night, federację promującą walki w MMA i kick-boxingu, w której pełni główną funkcję prezesa zarządu. Pierwsza gala FEN odbyła się 16 listopada tego samego roku na Stadionie Wrocław. Rok później FEN nawiązało współpracę z telewizją Polsat.

13 czerwca 2020 roku odbyła się gala FEN 28, która była pierwszą, transmitowaną w systemie pay-per-view (PPV) w historii organizacji. Fight Exclusive Night przez wiele lat działalności na rynku, stała się drugą, najpopularniejszą pod względem sportowym organizacją MMA (zaraz po KSW).

Jego życiową partnerką jest influencerka i fotomodelka (Finalistka Miss Mazowsza 2021, Miss Zduńskiej Woli 2016) – Anna Kokocińska, która podczas gal FEN’u występuje także jako ring girl.

Walki MMA

Wotore 
21 października 2022 roku zadebiutował w sportach walki, tocząc swój pierwszy pojedynek w formule MMA dla federacji organizującej walki na gołe pięści, Wotore. Zmierzył się wówczas z byłym pięściarzem oraz celebrytą, Marcinem Najmanem. Jóźwiak błyskawicznie, już po 20 sekundach technicznie znokautował Najmana.

Fame MMA 
Drugą walkę stoczył dla federacji organizującej tzw. freak fighty, Fame MMA. 3 lutego 2023 roku podczas gali Fame 17: Ferrari vs. Łaszczyk jego rywalem był popularny youtuber, Michał Baron (znany jako Boxdel). Walka odbyła się w małej klatce o wymiarach 3x3 metry. Prezes FEN przegrał pojedynek, rezygnując z dalszej walki po drugiej rundzie.

Lista walk

MMA

MMA na gołe pięści

Przypisy 

Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Gdańsku
Polscy przedsiębiorcy
Mieszane sztuki walki w Polsce
Polscy działacze sportowi
Freak fighterzy